U45 ou U-45 peut faire référence à :
 Dodécadodécaèdre icositronqué (U45), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Wild Goose (U45), un sloop de la Royal Navy ;
 Ligne U45 du métro léger de Dortmund ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres